Пайла:

 Пайла (мудрец) — древнеиндийский полумифический мудрец, собиратель Ригведы.
 Пайла, Виолито (род. 1979) — филиппинский боксёр.